Галерея красунь () розташована в колишній їдальні південного крила головного палацу палацово-паркового ансамблю Німфенбург, призначеного для особистих апартаментів дружин курфюрстів з родини Віттельсбахів (у XIX столітті — баварських королев). Це одна з характерних для епохи романтизму портретних галерей (на кшталт Військової галереї і Вальхалли).

Серія портретів найгарніших жінок було створено Йозефом Штілером на замовлення короля Людвига I для мюнхенської резиденції. Написані в 1827—1850 роках картини орієнтуються на ідеал краси Людвіга I, а не на соціальний статус портретованих. Німецькі принцеси і прості городянки як наприклад, Гелена Зедльмайр, дочка мюнхенського шевця, рівноправно сусідить з іншими. Романтизм і бідермейер, а також не в останню чергу пристрасть короля до південних країн, таких, як Італія або Греція, відображаються у цих портретах дівчат і молодих жінок.

Фототека

Список портретів

Примітки

Література 
 Ulrike von Hase-Schmundt: Joseph Stieler: 1781—1858. Sein Leben u. sein Werk. Krit. Verzeichnis d. Werke. Prestel, München 1971, ISBN 3-7913-0340-6, S. 94 ff.
 Konstantin Prinz von Bayern: Des Königs schönste Damen. Aus der Schönheitengalerie Ludwigs I. Verlag Süddeutsche Zeitung, ISBN 3-7991-6087-6
 Gerhard Hojer: Die Schönheitsgalerie König Ludwigs I. 4. Aufl. Schnell und Steiner, Regensburg, 1997. (1. Aufl. 1979)

Посилання 
 

Музеї Мюнхена
Художні музеї Німеччини
Портретні галереї